Blease ist der Name von

 Coleman Livingston Blease (1868–1942), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von South Carolina
 William Blease (1914–2008), britischer Politiker der Labour-Party, Mitglied des Oberhauses

Siehe auch:
 Blies
 Bliese